Чимген () — село в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии. Подчинено муниципалитету города Исфана. По данным переписи населения Киргизии 2009 года численность населения села Чимген составила 3 325 жителей.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт города Исфана

Села, входящие в состав города Исфана
Населённые пункты Баткенской области